Marktstraße Bad Kissingen steht für:

 Obere Marktstraße (Bad Kissingen)
 Untere Marktstraße (Bad Kissingen)